Илим — село в Нерчинском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Илимское».

География 
Село находится в западной части района, на левом берегу реки Торги (приток Нерчи), на расстоянии примерно 37 километров (по прямой) к северо-западу от города Нерчинска. Абсолютная высота — 562 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 18 — 20 °С (абсолютный максимум — 38 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −28 — −30 °С (абсолютный минимум — −54 °С). Годовое количество осадков — 300—350 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 100—110 дней.
Часовой пояс

История 
Основано в 1770 году русскими крестьянами-переселенцами поблизости от стойбища тунгусов. Позднее в Илим переселилось несколько казачьих семей. В 1890 году была открыта церковно-приходская школа, а в 1916 году — двухклассное училище и почтовое отделение. В 1929 году, в ходе коллективизации, был организован колхоз «Красный пахарь»; в 1930 году — колхоз имени К. Е. Ворошилова (с 1958 года — колхоз имени Первого мая).

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,7 %, женщины — соответственно 51,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 795 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из десяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Нерчинского района